

Особи 

 Джейкоб Фестус Аде Аджаї — нігерійський історик
 Марен Аде — німецька кінорежисерка, сценаристка та кінопродюсер

Географічні об'єкти 

 Аде — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї
 Ауд-Аде — село в муніципалітеті Каг-ен-Брассем, провінція Південна Голландія, Нідерланди

Абревіатура 
 АДЕ — двоцільовий енергетичний промисловий уран-графітовий реактор
 АДЕ-1 — автомотриса дефектоскопічна електрична